Рябоша́пка — українське прізвище. Відомі носії:

 Рябошапка Іван Григорович — один із засновників баптизму в Україні.
 Рябошапка Олександр Антонович — український новинар, письменник.
 Рябошапка Михайло Трохимович — капітан, учасник Німецько-радянської війни, Герой СРСР.
 Рябошапка Павло Вікторович — російський футболіст, захисник футбольного клубу СКА-Енергія.
 Рябошапка Руслан Георгійович — український правник, заступник Міністра юстиції України, генпрокурор України.
 Рябошапка Степан Кирилович — український радянський діяч, шахтар, передовик-стаханівець.
 Рябошапка Павло Тарасович (псевдоніми — П. Сич; Павло Рабий; П. Т. Р.; Р…ка, П. Т.) — український письменник.
Українські прізвища